Serrinha pode ser:

Brasil
Municípios
 Serrinha (Bahia)
 Serrinha (Rio Grande do Norte)
 Serrinha dos Pintos, no Rio Grande do Norte

Bairros
 Serrinha (Guaíba)
 Serrinha (Fortaleza)
 Serrinha do Alambari, em Resende

Outros
 Serrinha (Campos dos Goytacazes)
 Morro da Serrinha, comunidade no Rio de Janeiro

Ver também
 

Desambiguações de topônimos